Palazzo della Camera di commercio a Benevento
 Palazzo della Camera di commercio a Ferrara
 Palazzo della Camera di commercio a Firenze
 Palazzo della Camera di Commercio a Mantova
 Palazzo della Camera di commercio a Messina
 Palazzo della Camera di commercio a Reggio Calabria
 Palazzo della Camera di commercio a Parma
 Palazzo della Camera di commercio a Salerno